Paperino e la margherita (Wild About Flowers) è una storia di 10 tavole scritta da Carl Barks e pubblicata per la prima volta sul numero 117 di Walt Disney's Comics and Stories del giugno 1950.

In Italia fu pubblicata la prima volta sul numero 109 degli Albi tascabili di Topolino dell'8 agosto 1960.

Trama 
Giunta la primavera, i membri del club dei fiori selvatici di Paperopoli si recano sulle colline in cerca di margherite da regalare alle proprie ragazze, le quali così li sceglieranno come cavalieri per un picnic. 
Anche Paperino è alla ricerca di una margherita da regalare a Paperina, ma non è il solo, in quanto anche il cugino Gastone ne è alla ricerca. 
Dopo una serie di avventure, tra cui anche una inondazione, saranno Qui, Quo e Qua a trovare delle margherite e a regalarle a Paperina, diventando così i suoi cavalieri al picnic.

Note 
L'idea base della storia verrà ripresa da Barks per la storia Paperino e la gara dei Raspasabbia del 1959.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi Tascabili di Topolino Omaggio Persil n. 62 (1960)
Albi Tascabili di Topolino Omaggio Prealpi n. 102 (1962)
Paperino n. 12B (1982)
Il Tascabilone n. 4 (6/3/1988)
Zio Paperone n. 38 (11/1992)
Paperino - Carl Barks n. 12 (9/1998)
La grande dinastia dei paperi n. 2 (4/2/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Carl Barks